Эми́ль, Эми́лий (устар. Еми́лий, Еми́лиан) — мужское имя древнеримского происхождения.

Женская форма — Эми́лия (устар. Еми́лия).

Родственные имена: Эмилиа́на, Емелья́н.

Происхождение 
Имя Эмиль происходит от древнеримского родового имени Эмилий (), которое, в свою очередь, происходит от латинского слова  — участник соревнования, соперник, ревностный, усердный. На Северном Кавказе это латинское имя также используется в вариантах Емилиан, Эмилий, Эмилия, Эмиль.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 21 января, 31 января, 20 марта, 29 марта, 31 июля, 21 августа, 31 августа, 5 ноября, 3 декабря, 24 декабря, 26 декабря
 Католические: 22 мая, 28 мая, 6 декабря

Святые 
 Емилиан, мученик, память 11 декабря
 Емилиан, преподобный, память 18 января
 Емилиан, память 16 марта

 Емилиан Доростольский (ум. 362) — мученик, память 18 июля
 Емилиан Италийский, преподобный, память 7 марта
 Емилиан Кизический, исповедник, епископ, память 8 августа, 8 января
 Емилиан Требийский, священномученик, епископ, память 18 августа

Иерархи 
 Емилиан (Вафидис) (1934—2019) — священнослужитель Константинопольской православной церкви, схиархимандрит, православный богослов, духовник.
 Емилиан (Кутузис) (род. 1971) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Емилиан (Лазаридис) (1877—1911) — православный греческий священник начала XX века и митрополит города Гревена.
 Емилиан (Маринович) (1902—1982) — епископ Сербской православной церкви, епископ Славонский.

Другие 
 Марк Эмилий Эмилиан (около 207—253) — Римский император.

Примечания 

Немецкие мужские имена